Paragone – figura retorica 
 Paragone – rivista
 Gianluigi Paragone – giornalista e politico italiano
 Paragone delle arti – dibattito rinascimentale
 Basanite o pietra di paragone – roccia magmatica

Pagine correlate
 Paragon